Андрей Владимирович Каныгин (род. 24 марта 1985) — российский баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника. Многократный победитель многих международных соревнований по баскетболу 3×3. Победитель I Европейских игр 2015 года. Мастер спорта России международного класса.

Выступает за БК Московский. В составе команды в сезоне 2011/12 стал чемпионом Московской Баскетбольной Лиги МБЛ. Команду и по сей день возглавляет Антонян, Эмин Андраникович.

Биография 
Окончил физико-математический лицей и в 2002 году поступил на физический факультет Санкт-Петербургского государственного университета СПБГУ, в 2009 году получил степень магистра. Во время учёбы выступал в составе команд ЛГУ им. Пушкина, СПБГУ, БК Таурас-Феникс.

Достижения 
  Победитель I Европейских игр 2015 года в составе сборной России.
  Двукратный чемпион мира среди университетов
  Двукратный победитель Международного кубка по баскетболу 3×3 FIBA Moscow Open: 2014, 2015
  Чемпион студенческой лиги по баскетболу, проводимой АСБ в составе команды ЛГУ им. Пушкина: 2009
  Серебряный призёр турнира серии FIBA Men’s Open Challenger (Penang World Hoops 3X3 Challenger ): 2016
  Бронзовый призёр организованного Международной федерацией баскетбола ФИБА турнира Go EXPO 3×3 в г. Хельсинки, Финляндия: 2016
  Бронзовый призёр Зимнего Кубка Губернатора Санкт-Петербурга по баскетболу 3×3: 2015
  Бронзовый призёр турнира серии FIBA WorldTour Road to Lausanne Raiffeisen Bank Bucharest Challenger : 2015
   Двукратный победитель и серебряный призёр Спартакиады ПАО «Газпром»: 2013, 2011, 2009
  Серебряный призёр организованного Международной федерацией баскетбола ФИБА турнира Tallinn Open: 2015
  Победитель турнира NBA 3X Moscow: 2014
  Бронзовый призёр турнира FIBA Saint-Petersburg Elite Challenger: 2014
  Серебряный призёр турнира adidas streetball open: 2014
  Победитель турнира FIBA Saint-Petersburg Elite Challenger: 2013
  Бронзовый призёр турнира FIBA 3x3 World Tour The Prague Masters: 2013
  Чемпион открытого чемпионата по стритболу в Риге: 2009
  Чемпион России по стритболу: 2009
  Трёхкратный победитель высшей лиги Санкт-Петербурга и Кубка города
  Победитель Зимнего кубка России по стритболу: 2008

Личная жизнь 
Супруга Андрея — Марьяна Каныгина, пара воспитывает дочь Ксению.

Ссылки 
 Каныгин Андрей на сайте ФИБА 
 Профайл игрока на сайте Ассоциации студенческого баскетбола АСБ 

Баскетболисты 3×3 России
Чемпионы Европейских игр
Чемпионы Европейских игр по баскетболу